«Прямо во тьму» (2004) — американский кинофильм.

Сюжет 
Рассказ о двух американских солдатах, которые во время Второй Мировой войны дезертировали и стали скрываться на окраине Франции, на сельской местности, вместе с группой вооружённых детей из приюта. Чтобы выжить, им необходимо пережить суровую зиму и принять, возможно, свой последний бой с отрядом немцев.

В ролях 
 Райан Фрэнсис — Лоси
 Скотт Макдональд — Деминг 
 Линда Торсон — Мария 
 Дэвид Уорнер — Дикон

Ссылки 
 
 
 

Фильмы-драмы США